Wigg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wigg (* 1987), schwedischer Pokerspieler
 David Wigg-Wolf (* 1956), britischer Numismatiker
 George Wigg, Baron Wigg (1900–1983), britischer Politiker der Labour Party
 Simon Wigg (1960–2000), britischer Bahnsportler

Sonstiges:
 Wigg-Inseln, Inselgruppe in der Holme Bay, Mac-Robertson-Land, Antarktika